Gisela Louise Marie van Oostenrijk (Franzensburg, 12 juli 1856 — Beieren, 27 juli 1932) was de tweede dochter van keizer Frans Jozef I van Oostenrijk, koning van Hongarije en keizerin Elisabeth. Naar haar is de Salzburg-Tiroler-Bahn vernoemd, een Oostenrijkse West-Oost spoorverbinding door het Brixental.

Ze huwde met prins Leopold van Beieren, zoon van prins-regent Luitpold van Beieren en Augusta Ferdinande van Oostenrijk.

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:
 Elisabeth (1874-1957)
 Augusta (1875-1964)
 George (1880-1943)
 Koenraad (1883-1969)

Huis Habsburg-Lotharingen
Aartshertog (niet regerend)
Oostenrijk, G